Schout-bij-nacht - vlagofficier bij de marine
 Schout bij nacht (album) - album van Jan Rot
 Kastanjebladige astilbe